Marcello Rossi – baritono italiano (1913-1998)
 Marcello Rossi – scrittore italiano (1972-vivente)